Фирсанова — женская форма фамилии .
 Фирсанова, Вера Ивановна (в 1-м браке — Воронина, во 2-м браке — Ганецкая; 1862, Москва — 1934, Париж) — крупная московская домовладелица, предпринимательница и меценат.
 Фирсанова, Лидия Алексеевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор химических наук, профессор.